Па́вел Па́влович Петро́в (; ) — белорусский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 : золото (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Вне игры: Павел Петров — Белорусская ассоциация кёрлинга 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по кёрлингу